Барча — топоним. Может означать:

 Барча (река) — река в России.
 Барча (коммуна) — коммуна в жудеце Галац в Румынии.
  — село в коммуне Барча в Румынии.